Еквилибријум може да значи:
 Еквилибријум - осећај психичке, али и физичке равнотеже унутар живих бића. 
 Еквилибријум - филм из 2002. године са Кристијаном Бејлом у главној улози.
 Еквилибриум? (албум) - албум групе Стратус